Это — список противокорабельных ракет.

Примечания

Ссылки 
 Рябчиков А. В. Тактико-технические характеристики основных ПКР — Информационно-новостная система «Ракетная техника»

Противокорабельные ракеты